Liz Smith (1921-2016), actrice britannique
Liz Smith (née en 1975), footballeuse canadienne